Сергей Васильевич Фарфоровский (1878—1938) — историк, этнограф.

Биография 
Родился в апреле 1878 года в городе Переславле Владимирской губернии. Отец мещанин, мать из семьи священнослужителей.

В 1896—1900 годах учился в семинарии. В 1905 годах окончил со званием магистра историко-филологический факультет Казанского университета.

В 1905—1906 годах учитель русского языка в реальном училище в Майкопе. В 1911 году жил в Париже. В 1912 году сотрудник музея в Берлине.

В последующие годы работал и жил в Ленинграде (Псковская улица, д. 34, кв. 35).

В 1936 году читал лекции по истории Древнего мира в Новгородском государственном учительском институте.

4 октября 1937 года арестован. 12 января 1938 года Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР приговорён по ст. 58-6-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания, расстрелян 18 января в Ленинграде.

Библиография 

 Наглядное преподавание всеобщей истории / [С. Фарфоровский, преп. Ставроп. муж. гимназии]. — [Тифлис, 1908]. Авт. указан в конце текста. — Библиогр. В подстроч. примеч. — Прил. к «Циркуляру [№ 11/12 (471/472)] по Упр. Кавк. учеб. окр. за 1908 г. (Отд. 1 — № 13)». — Без тит. л. и обл. — Экз. РНБ (6/355(период.)): припл. к журн. … 1908, № 11/12
 Ногайцы Ставропольской губернии: Ист.-этногр. очерк / С. В. Фарфоровский. — Тифлис : тип. П. П. Козловского, 1909. — [2], 34 с. Отт. из кн. 26, вып. 7 «Зап. Кавк. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва».
 Сборник материалов по русской истории: Пособие для ст. кл. сред. учеб. заведений и длясамообразования / Сост. С. В. Фарфоровский и С. С. Ларионов. Русь допетровская. — Тифлис : Кавк. учеб. окр., 1909. — [2], VIII, 464 с. 2-е изд. вышло под загл.: Источники русской истории. Русь допетровская. Сост. С. В. Фарфоровский.
 Русское географическое общество. Кавказский отдел. Записки Кавказского отдела Русского географического общества. — Тифлис, 1852—1916. Содержание записок Кавказского отдела Русского географического общества. [Кн.1-16]. — В изд. …1894 Кн.16, с.16—24, 3-й паг. — Перечень имеющихся в библиотеке томов, номеров, годов этого издания смотри в каталоге периодических изданий. Кн.26, Вып.7: Ногайцы Ставропольской губернии / С. В. Фарфоровский. — 1909.
 Кобзари на Кубани / С. Фарфоровский. — Харьков : тип. «Печ. дело», 1910. — [2], 7 с. ; 26 см. Из т. 19 «Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва в память проф. Е. К. Редина».
 Народно-юридические обычаи туркмен Ставропольской губ. : Этногр. очерк 1909 г. / С. Фарфоровский. — Ставрополь-Кавк. : электропеч. Вайнблат, [1910]. — 23 с. — (Труды Ставропольской ученой архивной комиссии ; Вып. 2. 1910).
 Упование духовных скопцов / [С. Фарфоровский]. — [Санкт-Петербург] : Жизнь и знание, [1910]. — 13 с. Авт. указан в конце текста. — Отт. из вып. 3 «Материалов к истории и изучении [!] рус. сектантства и старообрядчества». — Без тит. л. иобл.
 Освобождение крестьян 19 февраля 1861 года / [Сост. г. С. В. Фарфоровским, доп. проф. И. А. Шляпкиным…]. — Санкт-Петербург: О-во благотворения в память 19 февр. 1861 г., 1911. — 32 с. Сост. указан в конце текста.
 Трухмены (туркмены) Ставропольской губернии / С. В. Фарфоровский. — Казань : типо-лит. Имп. Ун-та, 1911. — 42 с. Отт. из т. 27 «Изв. О-ва археологии, истории и этнографии» за 1911 г.
 Из фольклора терских казаков: (Остатки былевого эпоса) / [С. Фарфоровский]. — Харьков: тип. «Печ. дело», [1912]. — 6 с. Авт. указан в конце текста. — Отт. из «Вестн. Харьк. историко-филол. о-ва». Вып. 2. — Без тит.л. и обл.
 Чеченские этюды: (Из дневника этнографа) / С. Фарфоровский. — Ставрополь: тип. Губ. правл., 1912. — 18 с. ; 27 см. — (Труды Ставропольской ученой архивной комиссии).
 Из фольклора туркмен Северного Кавказа / [С. В. Фарфоровский]. — Ростов-на-Дону : тип. Ф. А. Закройцева, 1914. — 5 с. Авт. указан в конце текста. — Отт. из т. 2 « Зап. Рост. н/Д О-ва истории, древностей и природы» . — Без тит. л. и обл.
 Новые программы по истории: (Курс 1—4 кл.) : Концентрич. метод преподавания : Прил.: I. Критико-библиогр. обзор учебников по рус. истории. II. О технике построения урока. Чтение на уроках истории Выработка курса… / С. Фарфоровский. — Петроград : тип. М. И. Акинфиева, 1914. — 45 с. Библиогр.: «Список методик, где можно найти некоторые указания о концентрическом методе» (с. 6).
 О лабораторном преподавании истории в старших классах среднеучебных заведений / [Фарфоровский]. — Казань : Центр. тип., 1915. — 22 с. Авт. указан в конце текста. — Отт. из журн. « Вестн. образования и воспитания» за 1915, № 4. — Без тит. л. и обл.
 О преподавании истории в старших классах среднеучебных заведений : (Лаб. метод и его применение) / [Соч.] С. В. Фарфоровского. — [Казань, 1915]. — 16 с. Отт. из журн. «Вестн. образования и воспитания». 1915, № 4. — Без тит. л. и обл.
 Грациозетты / С. Фар-ский. — Варшава: изд. авт., 1915. — 32 с. ; На цв. бумаге.
 Великое Учредительное собрание и демократическая республика / С. В. Фарфоровский. — Петроград: Прогресс нашей жизни, 1917. — 8 с. — (Библиотека свободного русского гражданина ; № 2).
 Народное государство и демократическая республика / С. В. Фарфоровский. — Петроград : Прогресс нашей жизни, 1917. — 7 с. — (Библиотека свободного русского гражданина ; № 1).
 Изменение этнических признаков у осетин / [С. Фарфоровский]. — Тифлис: тип. К. П. Козловского, 1909. — 4 с. Авт. указан в конце текста. — Отт. из № 1-го т. 20-го «Известий» Кав. отд. Имп. Рус. геогр. о-ва. — Без тит. л. и обл.
 Народное образование ногайцев Северного Кавказа в связи с их современным бытом / [С. Фарфоровский]. — 1909. — 34 с. Авт. указан в конце текста. — Отт. из: Журн. М-ва нар. прос. 1909 г. ч. 24, дек. Отд. 3. С. 179—212.
 Памяти профессора Егора Кузьмича Редина ([ум.] 27 апреля 1908 г.). — Харьков: тип. «Печ. дело», 1913. — [4], 27, 461 с., 6 л. — (Сборник Харьковского историко-филологического общества; Т. 19). Список тр. Е. К. Редина (с. 168—174). — Библиогр. в примеч.
 Источники русской истории: Русь до-петровская: Пособие для ст. кл. сред. учеб. заведений и для самообразования / Сост. С. В. Фарфоровский, преп. Варш. 7 муж. гимназии. Т. 1—2. — Санкт-Петербург; Москва : т-во М. О. Вольф, 1913 (Санкт-Петербург).
 Фольклор калмыков в связи с их современной культурой и бытом: [Из дневника этнографа] / С. Фарфоровский. — Санкт-Петербург: тип. М. И. Акинфиева, 1913. — 8 с. Отт. из 2 вып. Тр. Ставоропол. о-ва изуч. Сев. Кавказа 1912 г. — Без тит. л.

Примечания

Ссылки 
 На сайте История образования в Новгороде Великом

Историки России
Историки СССР
Этнографы Российской империи
Выпускники Казанского университета
Этнографы России
Этнографы СССР
Историки, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1938 году